El nombre Alfonso Gallardo puede referirse a:

Alfonso Gallardo, un actor español fallecido en 2009.
Alfonso Gallardo, un empresario extremeño.